José Bonilla puede referirse a:

José Adrián Bonilla, ciclista costarricense.
José Bonilla, militar aviador uruguayo.
José Eulogio Bonilla, político mexicano.
José Santiago de Bonilla y Laya-Bolívar, antiguo presidente de la Junta Superior Gubernativa de Costa Rica.
José Árbol y Bonilla, astrónomo mexicano
Juan José de Bonilla y Herdocia, político de Costa Rica, firmante del Acta de Independencia de Costa Rica.